Sulcus (plurale sulci) è una parola latina ("solco") che può assumere diversi significati:

 Sulcus – in esogeologia indica creste o solchi paralleli presenti sulla superficie di certi pianeti e satelliti naturali
 Sulcus – in odontoiatria indica il solco fra il bordo della gengiva ed il dente
 Sulcus – fessura fra lobo temporale e lobo parietale
 Sulcus – nello scheletro umano indica una fessura dell'orbita oculare
 Sulci – città punica della Sardegna  centro orientale teatro della Battaglia di Sulci nel 258 a.C.